Куринская:
 Куринская коса, Куринская низменность — в Азербайджане;
 Куринская — станица в Краснодарском крае.